Brusnica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Brusnica, un village situé dans la municipalité de Čelić, dans le canton de Tuzla  et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Brusnica, un village situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
 Brusnica, un village situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
 Brusnica, un village situé dans la municipalité de Maglaj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
 le mont Brusnica, un sommet des monts Tara ;
 Brusnica, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
en 
 Brusnica, un village du district de Stropkov.